Антіклея () — мати Одіссея, дочка Автоліка та дружина Лаерта. Вона померла від скорботи в той час, як Одіссей брав участь в Троянській війні. Одіссей розмовляє з нею під час своєї подорожі до потойбічного світу
 Антіклея або зігаденус (Zigadenus) — рід квіткових рослин
 Антіклея (Anticlea) — рід молі